Selon le contexte, Road to Nowhere désigne :

 Road to Nowhere, une chanson de Talking Heads ;
 Road to Nowhere, une chanson de Ozzy Osbourne ;
 Road to Nowhere, un film réalisé par Monte Hellman sorti en 2011.